

Dynastes 

 Landon (?-914), pape de juillet 913 à février 914 ;
 Landon de Reims (?-649),  de Fontenelle Saint-Wandrille et archevêque de Reims.

Patronyme 

 Charles Paul Landon (1760-1826), peintre et historien d’art français ; 

 Herman Landon (1882-1960), écrivain britannique ;
 Alf Landon (1887-1987), homme politique américain ;
 Richmond Landon (1898-1971), athlète américain ; 
 François Landon (1907-1997), ancien pilote et dirigeant du sport automobile français ; 
 Christopher Landon (1911-1961), écrivain et un scénariste britannique ;
 Howard Chandler Robbins Landon (1926-2009), musicologue américain ;
 Michael Landon (1936-1991), né Eugène Maurice Orowitz, acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain
 Laurene Landon (1957-), actrice canadienne.
 Leslie Landon (1962-), actrice américaine.
 Michæl Landon Jr. (1964-), acteur, réalisateur, sénariste et producteur américain
 Christopher Landon (1975-), réalisateur, sénariste et producteur américain

Prénom

Personnage de fiction 

 Comtesse de Listomère-Landon, personnage de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac.

Toponyme 

 Château-Landon, commune française de Seine-et-Marne ;
 Canton de Château-Landon, division administrative française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Landon, rivière française de la Somme ;
 gare de Souppes - Château-Landon, gare ferroviaire de Seine-et-Marne ;
 Château-Landon, station du métro de Paris.

Voir aussi